Monumento Encontro entre dous mundos är ett monument i Spanien.   Det ligger i provinsen Provincia de Pontevedra och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Monumento Encontro entre dous mundos ligger  meter över havet.

Terrängen runt Monumento Encontro entre dous mundos är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Havet är nära Monumento Encontro entre dous mundos åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Monumento Encontro entre dous mundos. Runt Monumento Encontro entre dous mundos är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Vigo,  km nordost om Monumento Encontro entre dous mundos. I omgivningarna runt Monumento Encontro entre dous mundos växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Galicien